Grupa B a Campionatului European de Fotbal 2008 este una dintre cele patru grupe cuprinzând țări prezente la Campionatul European de Fotbal 2008. Primul meci din grupă a fost jucat pe 8 iunie 2008 iar ultimul meci va fi jucat pe 16 iunie 2008. Toate cele șase meciuri vor fi jucate în Austria, în orașele Viena și Klagenfurt. Grupa este formată din una dintre cele două echipe gazdă, Austria, de asemenea de Croația, Germania și Polonia.

Croația a fost prima echipă calificată în sferturi din grupa B după două victorii, 1-0 cu Austria și 2-1 cu Germania, cele două victorii coroborate cu egalul, 1-1 dintre Austria și Polonia, au făcut sigură prima poziție Croației. În ultima etapă, lupta pentru locul 2 era astfel deschisă. „Cenușăreasa grupei” grupei, Austria înfrunta Germania într-un meci plin de orgolii. Lovitura liberă impecabil transformată de Michael Ballack a făcut însă diferența și a calififcat Germania mai departe. În celălalt meci, Croația a întâlnit o Polonie agresivă până la marcarea golului lui Ivan Klasnić, astfel croații au trecut mai departe cu maximum de puncte, prima echipă care reușește acest lucru la acest turneu final.

Programul grupei

Clasament final

Austria vs Croația

Germania vs Polonia

Croația vs Germania

Austria vs Polonia

Polonia vs Croația

Austria vs Germania 

Fotbal în Austria
Fotbal în Elveția
Grupa B